Le terme théorème d’Euler désigne plusieurs théorèmes qui tirent leur nom de Leonhard Euler.
 Théorème d'Euler (arithmétique)
 Théorème d'Euler (fonctions de plusieurs variables)
 Théorème d'Euler (courbure des surfaces)
 Théorème d'Euler (triangle), théorème de géométrie du triangle liant les rayons des cercles inscrits et circonscrits à la distance des centres de ces cercles

Par ailleurs, les sujets suivants sont susceptibles d’être appelés « théorèmes d’Euler » dans un contexte spécifique :
 Théorème de la droite d'Euler
 Théorème de Descartes-Euler ou relation d’Euler
 Cercle d'Euler
 Angles d'Euler

On trouvera plus d’informations à l’article Liste des sujets nommés d'après Leonhard Euler.

Leonhard Euler
Euler